Безіменна — річка в Україні, у Шепетівському районі Хмельницької області. Права притока Вілія, (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 18,83 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 13,68 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,78. Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Переважно каналізована.

Розташування 
Бере початок у селі Добрин. Тече переважно на північний захід через Нову Гутиську, Малу Радгощу, Сивір, Дертки і у Кам'янці впадає у річку Вілію, ліву притоку Горині.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Шекеринці, Стара Гутиська, Велика Радогощ, Лісна.

Цікавий факт 
 У книзі Олександра Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» про цей населений пункт зазначено:

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Ізяславського району
Річки України без назви